Nilgiri peut désigner :
 la chaîne de montagne des Nilgiris au Tamil Nadu qui donne son nom au district des Nilgiris,
 le Nilgiri, un thé cultivé dans le sud de l'Inde,
le Nilgiri, une montagne du Népal.

Monde indien